Ch’eng Hsien kan syfta på följande platser:

Kina 

 Shengzhou Shi, härad, Zhejiang, 
 Cheng Xian, härad, Gansu, 

Robotskapade Kinaförgreningar